Каргалинский район:

 Каргалинский район — расположен в Актюбинской области.
 Каргалинский район — административная единица в составе Грозненской области и Чечено-Ингушской АССР.